Grambow (bij Schwerin), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren bij Schwerin
Grambow (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Grębowo (Duits: Grambow), een plaats in Polen